Proteção - em inglês, protection
Protection (álbum) - do grupo britânico de trip hop Massive Attack

Localidades 

Protection (Kansas)

Desambiguação